Donaustraße

 wurde 1932–1951 für die heutige Nibelungen Straße (B130) in Oberösterreich verwendet
 bezeichnet seit 1971 die (ehemalige) österreichische Bundesstraße 3 zwischen Linz und Wien, die offiziell als Donau Straße bezeichnet wird
 Donaustraße Nord, Berlin

Siehe auch:
 Donaustraße 25 (Lauingen) 
 Donausüdstraße
 Obere Donaustraße